Section de Recherches peut désigner :

 une unité de la Gendarmerie nationale, exerçant exclusivement des missions de police judiciaire.

 une série télévisée policière française, créée par Steven Bawol et Dominique Lancelot et diffusée sur la chaîne TF1, relatant les aventures d'une Section de recherches située à Nice.